Černohorský oder Cernohorsky ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Cernohorsky (1909–2022), deutsche Altersrekordlerin
 Bohuslav Matěj Černohorský (1684–1742), böhmischer Komponist und Orgellehrer
 Karel Černohorský (1861–1915), tschechischer Politiker (Jungtschechen)